

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Niec“ beginnt.

Niec 



Nieck 
 Niecke, Edgar (* 1939), deutscher Chemiker
 Niecks, Friedrich (1845–1924), deutscher Musiklehrer und Autor

Niecz 
 Nieczypor, Jolanta (* 1967), polnische Fußballspielerin